Nikkei steht für:

 Nihon Keizai Shimbun, japanische Wirtschaftszeitung (als Kurzform)
 Nikkei 225, japanischer Aktienindex